Uarizes (general de Sapor II) — general sassânida do 
 Uarizes (general de Cosroes I) — general sassânida do 

Desambiguações de antropônimos